ВС или Вс — аббревиатура, означающая:
Сокращённое название дня недели — Воскресения. Пт сб вс чт ср и так далее.

В военном деле 
 Вооружённые силы, (официальная).
 вс — взвод снабжения.
 ВС или военсуд — военный суд
 ВС — военный советник
 ВС — «Военный сборник»
 ВС — войска связи
 ВС — Вещевая служба
 ВС — вооружённые силы
 ВС — Военный совет
 ВС или ВСУ — вспомогательное судно
 ВС или Ворс — ворошиловский стрелок

В сфере государственного управления 
 Верховный Совет, (неофициальная)
 ВС — верховный суд

В технике 
 Встречное сканирование
 Вычислительная сеть
 Вычислительная система
 Воздушное судно
 ВС — временный селектор — Русско-польский научно-технический словарь // Научно-технич. изд. издание 8-е, Варшава
 ВС — журнал «Вестник связи» http://www.vestnik-sviazy.ru/
 ВС — встраиваемые системы
 ВС — «Высоковольтный союз» — международный холдинг www.vsoyuz.com.ua/russian/
 ВС — валентные схемы
 ВС — виртуальное соединение
 ВС — вискозиметр Суттарда
 ВС — вышка строительная
 ВС — воздушный стартер — газоперекачивающего агрегата
 ВС — весовой седиментометр
 ВС — воздушное судно
 ВС — взлётная ступень (спускаемых космических аппаратов)
 ВС — валютный сертификат
 ВС — вертикальная связь
 ВС — вентиляционная система
 ВС — высотный склад
 ВС — высотный сигнализатор
 ВС — высота снижения
 ВС — выпрямитель селеновый
 ВС — выносное сопротивление
 ВС — выгрузочная станция
 ВС — временная станция
 ВС — воздушные силы
 ВС — воздушная скорость
 ВС — водолазное судно
 ВС — журнал «Вестник стандартизации»
 ВС — верхняя система
 ВС — вертикальная скорость
 ВС — вакуумметр самопишущий
 ВС — вычислительное средство, вычислительная система, вычислительная сеть
 ВС — вентиляционный ствол
 ВС — вводная стойка
 ВС — [метод] валентных схем

В медицине 
 ВС — временное стентирование

Прочее 
 Восточные славяне
 Вс, Вс. — воскресенье
 ВС — вспомогательная система
 ВС — журнал «Всемирный следопыт» 
 ВС — внезапная смерть
 ВС — восстановительная стоимость
 ВС, в/с или в/сорт — «Высший сорт»
 ВС — внутреннее судоходство, см. также: ЭНК
 ВС — Восточная Сибирь
 ВС — газета «Вечерний Сургут»
 ВС или ветсвидетельство — ветеринарное свидетельство
 ВС — великий ситх

См. также 
 BC (латиница)
 VS